Canal de Bertioga, é um braço de mar que separa a Ilha de Santo Amaro que está localizada ao nordeste da Ilha de São Vicente e ao norte da baía de Santos, do continente.

O acidente geográfico está situado no litoral do estado de São Paulo.

Bertioga